Па́вел Па́влович Ве́йнберг (1874 — , ) — русский ,  и беллетрист. 

Сын писателя Павла Исаевича Вейнберга, племянник поэта Петра Исаевича Вейнберга, двоюродный брат композитора Якова Владимировича Вейнберга и физика Бориса Петровича Вейнберга.

Биография 
Учился в петербургской гимназии Я. Г. Гуревича, затем на драматических курсах при императорском Санкт-Петербургского театрального училища (с 1891, не окончил). Играл в провинциальных театрах, также в театрах Литературно-художественного общества и Народного дома в Санкт-Петербурге. Помимо актёрской деятельности, выступал как режиссёр и антрепренёр. С 1903 сотрудничал в «Петербургской газете», где почти ежедневно печатал фельетоны, короткие рассказы и сатирические стихотворные сценки.

Литературная деятельность 
В газетных фельетонах, рассказах, стихотворных сценках высмеивал буржуазные нравы и модные течения литературно-художественной жизни столицы. После смерти Н. А. Лейкина (1906) вёл в «Петербургской газете» рубрику «Летучие заметки». В 1907 в той же газете печатались отрывки его юмористической повести о нравах театральной богемы «Ворохов в Петербурге» (отдельное издание 1908).

Пьесы «Без солнца» (1902), «Разгадка ночи» (1906, 1908), «Клумба Бобрика» (1907) ставились на провинциальных и столичных сценах. Главной темой драматургии Вейнберга считают бесцельность существования провинциальной интеллигенции, отсутствие идеалов и перспектив. В выборе персонажей и отчасти в стилистике заметна ориентация на пьесы А. П. Чехова. Вместе с тем прибегал к эффектным фабульным ходам и ярким сценам: героиня в пьесе «Без солнца» травит ядом свёкра; в «Разгадке ночи» — стреляет в любимого человека, с зароком уйти к нему от мужа, если промахнется; в «Клумбе Бобрика» — кончает самоубийством, а её отец сходит с ума.

Автор одноактных пьес «Единицы», «По часам» (1901), «Пятая сторожка» (1903).

Литература 
 Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1: А — Г. Москва: Большая российская энциклопедия, 1989. С. 401—402.

Примечания 

Выпускники гимназии и реального училища Гуревича
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Персоны без указанного места рождения
Русские писатели XX века
Писатели по алфавиту
Писатели России XX века